Caprara ima više značenja:
 Caprara, Perugia
 Caprara, Pescara
 Caprara, Reggio Emilia
 Caprara, Verona